Bangalore désigne :
 Bangalore, une ville du sud de l'Inde ;
 Royal Challengers Bangalore est une franchise de cricket basée à Bangalore ;
 torpille Bangalore, une arme ;
 Bangalore est un nom de famille :
 Bangalore Venkata Raman